Stary Las ist der Name folgender Orte in Polen:
 Stary Las (Krotoszyn) in der Woiwodschaft Großpolen
 Stary Las (Głuchołazy) in der Woiwodschaft Oppeln
 Stary Las (Ostróda) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Stary Las (Starogard Gdański) in der Woiwodschaft Pommern